Eduardo I Farnesio (en italiano: Odoardo I Farnese; Parma, 28 de abril de 1612-Piacenza, 11 de septiembre de 1646) fue el quinto duque de Parma, Piacenza y Castro.

Biografía 
Fue hijo de Ranuccio I Farnesio y de Margarita Aldobrandini. Después de que el hijo natural de Ranuccio, Ottavio, su principal rival al trono, fuera encarcelado en la cárcel de la Rocchetta, comenzó a reinar primero bajo la regencia de su tío, el cardenal Eduardo Farnesio y, después de la muerte de éste en 1626, bajo la regencia de su madre.

A la edad de 16 años, en 1628, adquirió los plenos poderes locales y se casó con Margarita de Médici, hija del gran duque de Toscana, Cosme II de Médici. Su primer acto político como duque fue una alianza con la Francia de Richelieu (1633) para contrarrestar el predominio de España en el norte de Italia y para satisfacer su manía de paragonarse con su abuelo, Alejandro Farnesio. El duque tenía un ejército de 6.000 infantes, pero para mantenerlo obligaba a sus súbditos a soportar pesados impuestos y además tuvo que endeudarse con banqueros y mercantes. A pesar de los fuertes gastos, su primera campaña le fue adversa: Piacenza fue ocupada por tropas españolas en octubre de 1636, mientras que sus tropas eran derrotadas en territorio parmesano por Francisco I de Este, aliado español. Entonces el duque se dirigió a Francia, pero no obtuvo la ayuda esperada, así, en 1637, el papa Urbano VIII le convenció para firmar un tratado de paz con España que, una vez disuelta la alianza con Francia, evacuaría Piacenza.

Para pagar las deudas contraídas durante la guerra, Urbano VIII concedió a Eduardo la posibilidad de emitir títulos de deuda a través de los Monti Farnesiani, garantizados por las rénditas del Ducado de Castro. Pero, poco tiempo después, la familia Barberini, la familia del papa, intentó apoderarse del ducado. Eduardo, que no tenía intención de cederlo, inició los trabajos de fortificación de las plazas fuertes. Estas maniobras enfadaron al papa, que en 1641 invadió el ducado y excomulgó al duque. Eduardo se alió con la República de Venecia, el Gran Ducado de Toscana y el Ducado de Módena e invadió los Estados Pontificios con 7000 infantes. Sin embargo, su flota fue destruida y, el 31 de marzo de 1644, gracias a la mediación del cardenal Mazarino, sucesor de Richelieu, firmó la paz con el papa, que le restituyó Castro y lo readmitió en la Iglesia.

Eduardo murió de forma imprevista en Plasencia el 11 de septiembre de 1646; tenía 34 años. En el verano habían muerto también su hermana María, duquesa de Módena, y su madre, Margarita Aldobrandini.

Matrimonio e hijos 
Eduardo Farnesio se casó con Margarita de Médici (31 de mayo de 1612-6 de febrero de 1679) el 11 de octubre de 1628. El matrimonio tuvo seis hijos:
 Ranuccio II (17 de septiembre de 1630-11 de diciembre de 1694), duque de Parma y Piacenza.
 Alejandro (10 de enero de 1635-18 de febrero de 1689), gobernador de los Países Bajos Españoles de 1678 a 1682.
 Horacio (24 de enero de 1636-2 de noviembre de 1656).
 Catalina (3 de septiembre de 1637-27 de abril de 1684), hermana carmelita.
 María Magdalena (1638-1693).
 Pedro (4 de abril de 1639-4 de marzo de 1677).

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Italia del siglo XVII
Duques de Parma
Duques de Castro
Farnesio
Nacidos en Parma
Fallecidos en Piacenza